Селище міського типу:
 Криничне — Луганська область, Довжанський район
Села:
 Криничне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Криничне — Волинська область, Маневицький район
 Криничне — Донецька область, Бахмутський район
 Криничне — Донецька область, Нікольський район
 Криничне — Запорізька область, Вільнянський район
 Криничне — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Криничне — Кіровоградська область, Устинівський район
 Криничне — Луганська область, Міловський район
 Криничне — Одеська область, Болградський район
 Криничне — Полтавська область, Кобеляцький район
 Криничне — Сумська область, Тростянецький район
 Криничне — Харківська область, Балаклійський район

Селище:
 Криничне — Луганська область,  Алчевський район